В Тунисе:
 Джендуба (вилайет)
 Джендуба (город)